El Torneig de Santiago 2023, també conegut com a Movistar Chile Open 2023, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va disputar entre el 21 i el 27 de febrer del 2023 a l'Estadio San Carlos de Apoquindo de Las Condes, prop de Santiago, Xile.

El tennista local Nicolás Jarry va guanyar el segon títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
ATP Tour 2023